Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie Premier, se dispute du  au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gisela Dulko et Flavia Pennetta.

Faits marquants 
L'ex-numéro un mondiale Justine Henin, bénéficiaire d'une invitation, triomphe en simple. Elle décroche à cette occasion son premier trophée depuis son retour en janvier, le  de sa carrière. En finale, elle bat Samantha Stosur (récente lauréate du tournoi de Charleston). Henin s'était déjà imposée à Stuttgart en 2007.

Dinara Safina, blessée depuis l'Open d'Australie, fait une rentrée en demi-teinte (battue en quarts de finale). La favorite de la compétition, Caroline Wozniacki, est quant à elle éliminée dès le .

Gisela Dulko et Flavia Pennetta enlèvent le double dames.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Stuttgart
Sport en Allemagne en 2010
Tennis en avril 2010
Tennis en mai 2010